Radialkraft steht für
 die Kraft in einem Zentralfeld, siehe Zentralkraft
 die Kraftkomponente senkrecht zur Welle, siehe Lager (Maschinenelement)
 eine Kraftkomponente bezüglich des begleitenden Dreibeins, siehe Zentripetalkraft und (allgemeiner) Frenetsche Formeln